Hollick ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hollick (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Clive Hollick, Baron Hollick (* 1945), britischer Unternehmer, Manager und Politiker
 Helen Hollick (* 1953), britische Schriftstellerin
 Matthias Hollick (* 1973), deutscher Informatiker
 Michael Hollick (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Hollick-Kenyon-Halbinsel, Halbinsel an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel
 Hollick-Kenyon-Plateau, Hochebene im Ellsworthland, Antarktika
 Herbert Hollick-Kenyon (1897–1975), US-amerikanischer Pilot
 Holick
 Holik